Guizheng bezeichnet:

 die Guicheng-Stätte, eine archäologische Stätte in der chinesischen Provinz Shandong
 Guicheng (Dinghu) (桂城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dinghu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Guicheng (Gangbei) (贵城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gangbei im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Guicheng (Nanhai) (桂城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nanhai in der chinesischen Provinz Guangdong